Азаричи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Азаричи — село в Калинковичском районе Гомельской области.
 Азаричи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Азаричи — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Азаричи — село в Злынковском районе Брянской области.